Kondratjew (), weibliche Form Kondratjewa (), ist der Name folgender Personen:

 Adelina Kondratjewa († 2012), russische Antifaschistin
 Anastassija Kondratjewa (* 1994), kasachische Biathletin
 Dmitri Jurjewitsch Kondratjew (* 1969), russischer Kosmonaut
 Igor Kondratjew (* 1991), kasachischer Sprinter
 Julija Kondratjewa (* 1973), russische Biathletin
 Jurij Kondratjew (* 1953), ukrainischer Mathematiker
 Kirill Jakowlewitsch Kondratjew (1920–2006), russischer Geowissenschaftler
 Ljudmila Andrejewna Kondratjewa (* 1958), russische Leichtathletin
 Marija Alexandrowna Kondratjewa (* 1982), russische Tennisspielerin
 Maxim Walerjewitsch Kondratjew (* 1983), russischer Eishockeyspieler
 Nikolai Dmitrijewitsch Kondratjew (1892–1938), russischer Wirtschaftswissenschaftler
 Nikita Semjonowitsch Kondratjew (1915–1986), sowjetischer Theater- und Film-Schauspieler
 Pawel Jewsejewitsch Kondratjew (1924–1984), sowjetischer Schachspieler, -trainer und Eröffnungstheoretiker
 Waleri Kondratjew, sowjetischer Skispringer
 Weniamin Iwanowitsch Kondratjew (* 1970), russischer Gouverneur
 Wiktor Nikolajewitsch Kondratjew (1902–1979), russischer Chemiker
 Wjatscheslaw Wassiljewitsch Kondratjew (1938–2021), russischer Informatiker
 Wladimir Alexandrowitsch Kondratjew (1935–2010), russischer Mathematiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Kondratjew-Zyklus